Sturridge ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Sturridge (* 1951), britischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Daniel Sturridge (* 1989), englischer Fußballspieler
 Dean Sturridge (* 1973), englischer Fußballspieler
 Tom Sturridge (* 1985), englischer Schauspieler